

Geografia
Nahar – località dell'India
Nahar – villaggio iraniano dell'Azerbaijan orientale
Nahar –  villaggio iraniano del Mazandaran
Nahar – villaggio iraniano del Semnan

Personaggi immaginari
Lord Nahar – personaggio della saga fantasy The Echorium Sequence di Katherine Roberts
Nahar – cavallo immaginario dell'universo tolkieniano

Persone
Abdullah Nahar – ex calciatore kuwaitiano
Beauty Nazmun Nahar – atleta bengalese
Sujata Nahar – scrittrice indiana

Altro 
Nahar ceceno – nome che i separatisti ceceni hanno scelto per la valuta della Repubblica di Cecenia